Dungeon Crawl bezeichnet
eine Spielart bei (Pen-&-Paper-)Rollenspielen, in der Charaktere Dungeons bewältigen, siehe Dungeon (Rollenspiel)
ein freies Computer-Rollenspiel, siehe Linley’s Dungeon Crawl
verschiedene Abenteuerserien für Pen-&-Paper-Rollenspiele
eine fünfteilige Serie von TSR, die in den Forgotten Realms spielt, siehe Vergessene Reiche
eine umfangreiche d20-Modulserie von Goodman Games, siehe Dungeon Crawl Classics